Чемпионат Южной Америки по хоккею на траве среди мужчин 2013 — 5-й розыгрыш чемпионата Южной Америки. Турнир проходил с 26 января по 2 февраля 2013 года в чилийской столице городе Сантьяго. В 5-й раз чемпионом стала сборная Аргентины, победившая в финале хозяев турнира сборную Чили со счётом 4:3.

Соревнование

Групповой этап

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие бомбардиры 
15 голов
  Лукас Мартин Вила

12 голов
  Гильермо Шиккенданц

10 голов
  Гонсало Пейльят

8 голов
  Николас Энрике Делла Торре
  Ян Рихтер

6 голов
  Алексис Берчей
  Хуан Пабло Пурсель

5 голов
  Ян Берчей
  Мартин Родригес

4 гола
  Сантьяго Мигель Монтелли
  Лукас Морейра Дуарте Пайшану

3 гола
  Мануэль Брюне
  Агустин Алехандро Маццилли
  Лукас Рафаэль Росси
  Эдуардо Раймундо де Оливейра
  Артуро Маркес Веайзан
  Свен Рихтер
  Фелипе Эггерс

2 гола
  Хуан Крус Агульейро
  Игнасио Рикардо Бергнер
  Хуан Мартин Лопес
  Андре Луис Патросиньо Коуто
  Гонсало Перейро Сугаррамурди
  Раймундно Валенсуэла
  Себастьян Капш
  Хайме Сари
  Хосе Игнасио Цирпель

1 гол
  Игнасио Орасио Ортис
  Матиас Энрике Паредес
  Науэль Салас
  Аугусто де Паула Фелипе
  Тьяго Пачеко де Вейга
  Стефан Смит
  Хорхе Даниэль Альварес Перейра
  Пабло Луис Дзамбрини Вера
  Хулио Алехандро Руссо Педро
  Родриго Диас Эспиноса
  Фернандо Лопес Майя
  Мигель Маркес Веайзан
  Карлос Моралес Ареллано
  Давид Руис Сессарего
  Федерико Серхио Иглесиас де Боно
  Диего Лаборде Лапьерда
  Алексис Микаэль Лопес Идальго
  Андрес Овалле

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Список бомбардиров турнира 

Чемпионаты Южной Америки по хоккею на траве
Январь 2013 года
Февраль 2013 года
2013 год в хоккее на траве
Спорт в Чили в 2013 году
Чемпионаты Южной Америки в Чили